L'expression Empire Awards 2003 peut faire référence à :

 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 2003
 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 2004 et honora des films sortis en 2003 aux États-Unis